Сэ́видж или Са́видж — фамилия.

Известные носители:
 Сэвидж, Адам (род. 1967) — американский актёр, ведущий программы «Разрушители мифов».
 Сэвидж, Бен (род. 1980) — американский актёр.
 Сэвидж, Брайан (род. 1971) — канадский хоккеист.
 Сэвидж, Брюс (род. 1960) — американский футболист.
 Сэвидж, Джон (род. 1949) — американский актёр.
 Сэвидж, Леонард Джимми (1917—1971) — американский математик и статистик.
 Сэвидж, Лиза — канадская кёрлингистка, дочь Пола.
 Майкл Джозеф Сэвидж (1872—1940) — премьер-министр Новой Зеландии (1935—1940).
 Майкл Сэвидж (род. 1942) — американский политический комментатор.
 Сэвидж, Остин (род. 1940) — валлийский и британский хоккеист на траве.
 Сэвидж, Пол (род. 1947) — канадский кёрлингист.
 Сэвидж, Рик (род. 1960) — британский рок-музыкант, бас-гитарист группы Def Leppard.
 Сэвидж, Ричард (1698—1743) — английский поэт.
 Сэвидж, Робби (род. 1974) — валлийский футболист.
 Сэвидж, Рэнди (настоящее имя Рэндалл Марио Поффо; 1952—2011) — американский рестлер.
 
 Сэвидж, Том (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 
 Сэвидж, Фред (род. 1976) — американский актёр и режиссёр.
 Сэвидж, Чарли (род. 2003) — валлийский футболист.
 Сэвидж, Шон (1965—1988) — ирландский националист, член Ирландской республиканской армии.
 Сэвидж, Эзра (1842—1920) — американский политик, 12-й губернатор Небраски.
 Сэвидж, Энджи (род. 1981) — американская порноактриса.

См. также 
 Вандал Сэвидж — суперзлодей вселенной DC Comics
 Савидж

Примечания